Bronnenkerk (Erfurt), een oorspronkelijk romaans kerkgebouw (1253)
 Bronnenkerk (Lössel), een kerk in moderne architectuur (1981)